Voulez-Vous steht für:
 Voulez-Vous (Album), ein Album der Gruppe ABBA
 Voulez-Vous (Lied), ein Lied aus dem gleichnamigen Album

Voulez-Vous ist außerdem Bestandteil des Namens vieler Werke, darunter
 Voulez-vous coucher avec moi ce soir?, ein Lied der Gruppe Labelle